First Parish Meetinghouse bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 First Parish Meetinghouse (Standish, Maine), NRHP-ID: 75000204
 First Parish Meetinghouse (Biddeford, Maine), NRHP-ID: 72000080